Veturius Geminus Cicurinus ist der Name folgender Personen:

 Veturius Geminus Cicurinus (Konsul 499 v. Chr.), römischer Politiker